Saucats  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2014 Bernard Darriet
 2014–2020 Bruno Clément

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Honlap
 Prefektúrák

Gironde megye települései